L’Auberge du cygne est une auberge française située à Tôtes en Seine-Maritime, fondée en 1611, qui a accueilli de nombreuses personnalités.

Historique 
Fondée en 1611, l’Auberge du cygne devient un relais de la Poste royale en 1756. Située à un carrefour routier important, elle hébergea des personnalités comme D'Artagnan, Madame de Pompadour, ,  et l’impératrice Joséphine (en 1808), Philippe d'Orléans, François d’Orléans, le roi des Belges  et son épouse la reine Élisabeth. 

Elle fut le lieu où Guy de Maupassant écrivit Boule de suif (dans lequel l’établissement est largement décrit) et où Gustave Flaubert écrivit une partie de Madame Bovary.

Lien externe 

 archive du Site internet de l'Auberge du Cygne
 Le courrier cauchois, .

Hôtel en Normandie
Restaurant en Normandie
Entreprise fondée en 1611
Domonymie
Auberge